Niemcy:
 Hohberg – dzielnica Helmbrechts
 Hohberg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau

Zobacz też:
 Höhberg